Austria
 Kainach – rzeka, dopływ Mury
 Kainach bei Voitsberg – gmina w kraju związkowym Styria, w powiecie Voitsberg

 Niemcy
 Kainach – rzeka w Bawarii, w Szwajcarii Frankońskiej, uchodzi do Wiesent